

Poängtabell

Mexiko mot Sydkorea

Gabon mot Schweiz

Mexiko mot Gabon

Sydkorea mot Schweiz

Mexiko mot Schweiz

Sydkorea mot Gabon 

Grupp B